NGC 6043 (również PGC 57019) – galaktyka soczewkowata (SB0), znajdująca się w gwiazdozbiorze Herkulesa. Odkrył ją Lewis A. Swift 27 czerwca 1886 roku. Należy do Gromady w Herkulesie. Towarzyszy jej znacznie mniejsza galaktyka PGC 1541265, nazywana czasem NGC 6043B, jednak nie jest pewne, czy leżą one blisko siebie i są ze sobą fizycznie związane.

Zobacz też 
 Lista obiektów NGC

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

6043
Galaktyki soczewkowate
Gromada w Herkulesie
Gwiazdozbiór Herkulesa
Obiekty astronomiczne odkryte w 1886